święty Arnulf, Arnolf
 Saint-Arnoult (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Saint-Arnoult (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Arnoult (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Arnoult (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia